Патерностер (латинизм от  — Отче наш):
 патерностер — Господня молитва на латинском языке (от  — Отче наш).
 Патерностер (лифт непрерывного действия) — род механического пассажирского подъёмника с открытыми кабинками; стеллаж элеваторного (карусельного) типа.
 Патерностер — один из вариантов оснастки фидера (рыболовной донной снасти).

Персоналии 
 Патерностер, Фернандо (1903—1967) — аргентинский футболист.
 Патерностер, Летиция (род. 1999) — итальянская велогонщица.